Naselja u BiH:
 Miljkovići (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar
 Miljkovići (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša